Адриан Кейт Голдсуорси (также Голдсуорти, согласно правилам практической транскрипции Эдриан Голдсуорси; , ; ) — британский ;  и -византинист, а также , автор военно-исторических романов.

Биография 
Адриан Голдсуорси окончил школу в Пенарте, Уэльс, после чего изучал античную и современную историю в колледже святого Иоанна (Оксфорд). Защитил там в 1994 году диссертацию на PhD по военной истории, которая легла в основу его первой научной книги.

После защиты диссертации Голдсорси устроился преподавать в Кардиффский университет, где получил должность младшего научного сотрудника на два года. После этого он недолгое время преподавал в Королевском колледже Лондона и в течение шести лет по программе обмена занимал должность адъюнкт-профессора Нотр-дамского университета. В дальнейшем он выступал консультантом шоу  и на американском History Channel. Начиная с 2010 года совмещает научную работу профессора Кардиффского университета с написанием военно-исторических романов, первые из которых были посвящены Наполеоновским войнам, а дальнейшие — Римской Британии.

Христианин. Проживает в Южном Уэльсе.

Работы 
 The Roman Army at War 100 BC — AD 200 (OUP, 1996)
 Roman Warfare (Cassell, 2000) 
 The Punic Wars (Cassell, 2000) 
 Reprint title: The Fall of Carthage: The Punic Wars 265—146 BC, (Cassell, 2003) 
 Fields of Battle: Cannae (, 2001) 
 Caesar’s Civil War: 49-44 BC (2002), Osprey Publishing
 In the Name of Rome: The Men Who Won the Roman Empire (Orion, 2003) 
 The Complete Roman Army (, 2003) 
 Caesar, Life of a Colossus, (Yale University Press, 2006) 
 The Fall of the West: The Death of the Roman Superpower (Orion 2009)
 U.S. title: How Rome Fell: Death of a Superpower, (Yale University Press, 2009) 
 Antony and Cleopatra (2010); Yale University Press
 Augustus: First Emperor of Rome, (Yale University Press, 2014) 
 Pax Romana. War, Peace and Conquest in the Roman World, (Orion Publishing Co, 2016) 528 p 
 Hadrian’s Wall (2018).
 Philip and Alexander: Kings and Conquerors (Head of Zeus, 2020)

Переведённые на русский язык

Романы 
 Napoleonic Wars Series
 True Soldier Gentlemen (2011), (George Weidenfeld & Nicolson) ; his first novel
 Beat the Drums Slowly (2011)
 Send Me Safely Back Again (2012)
 All in Scarlet Uniform (2013)
 Run Them Ashore (2014)
 Whose Business is to Die (2015)
 Roman Britain Series
 Vindolanda (Head of Zeus, 2017) 
 The Encircling Sea (Head of Zeus, 2018) 
 Brigantia (Head of Zeus, 2019) 
 The Fort (Head of Zeus, 2021) 
 The City (Head of Zeus, 2022)

Примечания 

Специалисты по древнеримской истории
Византинисты Великобритании
Военные писатели Великобритании
Романисты
Английские писатели XXI века
Преподаватели Лондонского университета